Хелен Штёкер (1869—1943) — немецкая феминистка,  и .

Биография 
Хелен Штёкер родилась 13 ноября 1869 года в городе Вупперталь в семье фабриканта Генриха Штёкера и Хульды Бергманн, которые исповедовали кальвинистские ценности. Посещала среднюю школу для девочек, затем переехала в Берлин, чтобы продолжить образование, а оттуда перешла в Бернский университет, где она стала одной из первых немецких женщин, получивших докторскую степень. Ещё будучи студенткой она основала «Союз учащихся женщин» и на одном из заседаний этого общества прочла с доклад «Фридрих Ницше и женщины» (позднее в Веймаре она лично встретилась с Ницше и его философия оказала заметное влияние на теорию «новой этики», которую Хелен Штекер продвигала на протяжении всей жизни).

В 1902 году вместе с Лидой Густавой Хайман, Минной Кауэр, и Анитой Аугспург она основала «Союз женского избирательного права».

В 1903 году Хелен Штёкер стала главным редактором журнала «Женское обозрение».

В начале 1905 года стала, вместе с Генриеттой Фюрт и Лили Браун, инициатором создания «Союза защиты матери и сексуальной реформы» и некоторое время работала в печатном органе этой организации журнале «Защита матери» (в 1908 году переименован в «Новое поколение»). Основными задачами организации девушки видели искоренение предрассудков по отношению к матерям не состоящим в браке и их детям, а также отмену наказаний за операции по прерыванию беременности.

Основным тезисом «новой морали» Штёкер являлось то, что «не брак, а любовь должна стать единственной легитимной основой отношений между мужчиной и женщиной», но это было слишком революционно, даже для «Объединения немецких женских союзов» (БДФ), которое отказалось принять «Союз защиты матери и сексуальной реформы» в число своих членов.

В 1927 году Хелен Штёкер посетила Советский Союз.

Когда к власти пришли нацисты, не приемлющие никакого свободомыслия даже в сексуальных аспектах, Штёкер эмигрировала сперва в Швейцарию, затем в Англию и в конце концов осела в Нью-Йорке на Риверсайд-драйв. Ей не суждено было дожить до разгрома гитлеровцев и вернуться на родину, рак убил её раньше. Хелен Штёкер умерла 24 февраля 1943 года.

Примечания

Литература 
 Annegret Stopczyk-Pfundstein. Philosophin der Liebe. Helene Stöcker. BoD, Norderstedt 2003, ISBN 3-8311-4212-2.
 Martina Hein. Die Verknüpfung von emanzipatorischen und eugenischem Gedankengut bei Helene Stöcker (1869—1943). Mikrofiche-Ausgabe, 3 Mikrofiches, Bremen 1998, DNB 955529352 (Dissertation Universität Bremern 1998, 230 Blatt).
 Christl Wickert. Helene Stöcker 1869—1943. Frauenrechtlerin, Sexualreformerin und Pazifistin. Eine Biographie. Dietz, Bonn 1991, ISBN 3-8012-0167-8.

Ссылки 
 

Писательницы-феминистки
Деятели феминизма Германии
Антивоенные активисты
Писательницы Германии
Журналисты Германии
Немецкие писатели